Johannes Franck ist der Name folgender Personen:

 Johannes Franck (Philologe) (1854–1914)
 Johann I. von Meißen (auch: Johannes Franck; um 1300–1355), von 1350 bis 1355 Bischof vom Ermland

Siehe auch: 
 Johannes Francke
 Johann Francke
 Johannes Franke